Plakatmuseum steht für:
 Deutsches Plakatmuseum, Essen
 Plakatmuseum in Wilanów, Warschau
 Plakatmuseum (Bayreuth)